Zamek Berg, niem. Schloss Berg
 zamek Berg – zamek w Austrii
 zamek Berg – zamek w Luksemburgu
 zamek Berg – zamek w Niemczech, w Bawarii
 zamek Berg – zamek w Niemczech, w Saarze

Zobacz też 
 Berg